Лев Борисович Васильев (род. , Москва) — советский государственный и промышленный деятель. Герой Социалистического Труда (1977).

Генеральный директор завода «КамАЗ» с 1969 по 1981 годы. Возглавлял завод с начала возведения объектов автогиганта и строящегося рядом с ним автограда — до сдачи в эксплуатацию второй очереди «КамАЗа».

Биография 
Лев Борисович Васильев родился в Москве 7 февраля 1925 года. Русский.

Член Коммунистической партии с 1951 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986—1990 годах. Делегат XXIII (1966), XXV—XXVII (1976, 1981) съездов КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989). Депутат Моссовета в 1967—1970 годах, Верховного Совета ТАССР в 1971—1980 годах.

В 1971—1981 годах избирался членом парткома «КамАЗ», членом бюро Набережночелнинского горкома КПСС, а также Татарского обкома КПСС.

Находится на пенсии, живёт в Москве.

Образование 
В 1959 году окончил вечернее отделение Московского автомеханического института по специальности «инженер-механик».

Работа 
Трудовую деятельность начал в 1941 году грузчиком, а затем шофером автобазы Наркомата речного флота СССР в Ульяновске и Москве. С 1943 года служил рядовым в 96-й гвардейской стрелковой дивизии, был тяжело ранен. Лечился в госпитале в городе Энгельсе. После госпиталя, получив бронь, работал шофером автобазы Наркомата речного флота СССР в Ульяновске. С 1945 года — шофер автобазы Госснаба СССР.

С 1949 года начал работать на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»). Прошел ступени от инженер-инспектора до директора завода (с 1963 года). В 1968—1983 годах — заместитель министра автомобильной промышленности СССР. Одновременно в 1969—1981 годах — генеральный директор Камского объединения по производству большегрузных автомобилей («КАМАЗ»).

В 1981—1983 годах — генеральный директор производственного объединения «Москвич» и автомобильного завода им. Ленинского комсомола. С 1983 года — заместитель председателя Госплана СССР. С 1984 года — министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года — заместитель Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

С июня 1990 года является персональным пенсионером союзного значения.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1977);
 Два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны 1-й степени, три ордена Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 

 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&20H/e1b0a033/index Лев Васильев на сайте AZ-Library]
  Они прославили Челны — Герои Социалистического Труда 

Машиностроители
Министры машиностроения СССР
Персоналии КАМАЗ
Депутаты Верховного Совета Татарской АССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Московского городского совета
Члены Набережночелнинского горкома КПСС
Члены Татарского обкома КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС